Меркурий-кроссеры — это астероиды, орбиты которых пересекают орбиту Меркурия. Перигелий орбиты у таких астероидов располагается внутри орбиты Меркурия, то есть он меньше афелия Меркурия (0,47 а. е.). Эти астероиды обладают очень большим эксцентриситетом, а порой и большим наклоном оси. Естественно, что большинство из них, кроме орбиты Меркурия пересекает также орбиты Венеры, Земли и Марса, а некоторые выходят даже за орбиту Юпитера.

Меркурий-кроссер (астероид пересекает орбиту Меркурия) 

Ниже приведён список некоторых известных астероидов, которые пересекают орбиту Меркурия, упорядоченных по возрастанию расстояния от Солнца в перигелии. Перигелий таких астероидов находится внутри орбиты Меркурия, в то время как их афелий располагается за орбитой Меркурия. В своём движении эти астероиды подходят к Солнцу даже ближе, чем сам Меркурий в своём перигелии (0,3075 а. е.). На сентябрь 2017 года известно 295 таких астероидов.

Внешний грейзер (астероид входит в орбиту Меркурия снаружи) 

Ниже приведён список некоторых известных астероидов, которые входят в орбиту Меркурия снаружи. Перигелий таких астероидов находится внутри орбиты Меркурия, т. е. он ближе к Солнцу, чем афелий Меркурия (0,467 а. е.), в то время как их афелий располагается за орбитой Меркурия. На сентябрь 2017 года известно 660 таких астероидов.

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Меркурия
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса
 Список астероидов, пересекающих орбиту Юпитера
 Список астероидов, пересекающих орбиту Сатурна
 Список астероидов, пересекающих орбиту Урана
 Список астероидов, пересекающих орбиту Нептуна

Примечания

Литература 
 This list was computed by simple filtration of the orbital elements obtained from the Lowell Observatory Asteroid Data Services.

Ссылки 
 Very Close Approaches (<0.01 A.U.) of PHAs to Mercury 1800-2200
 Upcoming Close Approaches (<0.10 A.U.) of Near-Earth Objects to Mercury

Астероиды, пересекающие орбиты планет